

Кукавкі — село в гміні Ядув Воломінського повіту Мазовецького воєводства
 Кукавкі — село в гміні Пшесмики Седлецького повіту Мазовецького воєводства